SMS, Short Message Service, tipus de sistema d'enviament de missatges entre telèfons mòbils 
 Armada:
 Abreviació de Seiner Majestät Schiff («vaixell de Sa Majestat»), denominació dels vaixells de la marina imperial alemanya (1871-1919); vegeu Kaiserliche Marine
 Abreviació de Seiner Majestät Schiff («vaixell de Sa Majestat»), denominació dels vaixells de la marina imperial i reial austrohongaresa (1868-1919); vegeu Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine
 SMS (sèrie), telesèrie de la Sexta